Алберт Коста је освојио турнир. У финалу је победио Хуана Карлоса Ферера резултатом 6-1, 6-0, 4-6, 6-3.

Носиоци 

  Лејтон Хјуит (четврто коло)
  Марат Сафин (полуфиналиста)
  Томи Хас (четврто коло)
  Андре Агаси (четвртфиналиста)
  Јевгениј Кафељников (друго коло)
  Тим Хенман (друго коло)
  Густаво Киртен (четврто коло)
  Роџер Федерер (прво коло)
  Томас Јохансон (друго коло)
  Себастијан Грожан (четвртфиналиста)
  Хуан Карлос Фереро (финалиста)
  Пит Сампрас (прво коло)
  Енди Родик (прво коло)
  Јиржи Новак (треће коло)
  Гиљермо Кањас (четвртфиналиста)
  Јунес Ел Ајнауи (друго коло)

<ol start="17">
  Карлос Моја (треће коло)
  Алекс Коређа (полуфиналиста)
  Томас Енквист (друго коло)
  Алберт Коста (победник)
  Хуан Игнасио Чела (прво коло)
  Андреј Павел (четвртфиналиста)
  Фабрис Санторо (друго коло)
  Рајнер Шитлер (друго коло)
  Томи Робредо (треће коло)
  Макс Мирни (прво коло)
  Никола Ескиде (прво коло)
  Николас Лапенти (прво коло)
  Давид Налбандијан (треће коло)
  Шенг Схалкен (треће коло)
  Гастон Гаудио (четврто коло)
  Иван Љубичић (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 2002.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно